ERM:
 ERM () — единый процесс управления финансовыми рисками организаций.
 ERM () — менеджмент экологических ресурсов, экологический менеджмент.
 ERM () — европейский механизм регулирования валютных курсов.
 ERM — ER-модель данных.
 ERM () — минимизация эмпирического риска.